Мондонви́ль — фамилия и топоним:
 Мондонвиль, Жан Жозеф де (1711—1772) — французский композитор, скрипач и дирижёр.
 Мондонвиль — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.